Толбухин е руско фамилно име. Може да се отнася и за производни понятия.

Хора 
 Артемий Толбухин (п. 1750) – руски контраадмирал
 Федот Толбухин (п. 1726) – руски полковник, комендант на Кронщат, Русия
 Фьодор Толбухин (1894-1949) – маршал на Съветския съюз

Други 
 Толбухин – морски фар край Кронщат (Фински залив), наречен на полк. Толбухин
 Толбухин (град) – предишно име (1949-1990) на гр. Добрич, България

Руски фамилни имена